«Закат в Монмажуре» (, ) — картина нидерландского художника Винсента ван Гога (Vincent van Gogh, 1853—1890), написанная в Арле в 1888 году. Картина выставлена в музее Винсента ван Гога в Амстердаме. Размер картины — .

Ранее считалось, что эта картина не является подлинным произведением Винсента ван Гога, но её принадлежность кисти художника была подтверждена специалистами в 2013 году.   Для картин ван Гога это большая редкость — предыдущая находка подобного рода случилась 85 лет назад, в 1928 году.    


Описание 
По-видимому, картина «Закат в Монмажуре» была написана летом 1888 года, когда Винсент ван Гог жил в городке Арль, находящемся на юге Франции. Арльский период считается наиболее плодотворным периодом творческой биографии художника.

Пейзаж с кустами и деревьями, изображённый на картине, находился в гористой местности Монмажур ( или ), расположенной в нескольких километрах к северу от Арля. Слева на заднем плане видны силуэты зданий аббатства Монмажур (). Примерно там же была написана другая картина, «Валуны и дуб», и это место описано в письме художника его брату Тео ван Гогу:

К тому же периоду относится серия набросков различных видов Монмажура, также хранящаяся в музее Винсента ван Гога.

История 
Картина «Закат в Монмажуре» была написана в июле 1888 года, при этом по какой-то причине она не была подписана Винсентом ван Гогом. После смерти художника в 1890 году картина находилась в коллекции его брата Тео. На обратной стороне холста сохранился номер 180, сделанный во время описи коллекции Тео ван Гога. После смерти Тео ван Гога в 1891 году картина оставалась у его вдовы Йоханны ван Гог-Бонгер, а в 1901 году она была продана французскому арт-дилеру Морису Фабру (Maurice Fabre).

В 1908 году картина была куплена норвежским промышленником Кристианом Николаи Мюстадом (Christian Nicolai Mustad). По словам его родственников, вскоре после покупки картина была показана французскому послу в Швеции, который предположил, что это либо явная подделка, либо случилась ошибка при атрибуции картины. После этого картина хранилась на чердаке, и про неё стало известно только после смерти Мюстада в 1970 году. В 1991 году родственники Мюстада предлагали музею ван Гога проверить подлинность этой картины, но тогда пришли к заключению, что она не принадлежит кисти ван Гога.

В результате тщательного исследования, проведённого специалистами музея Винсента ван Гога Луи ван Тилборгом (Louis van Tilborgh) и Тейо Медендорпом (Teio Meedendorp), удалось доказать, что картина всё-таки была написана ван Гогом. Об этом было объявлено 9 сентября 2013 года. Картина выставлена в музее с 24 сентября 2013 года.

Примечания 

Пейзажи Ван Гога
Картины из собрания музея Винсента Ван Гога
Растения в изобразительном искусстве